Jordan Kerr e Jim Thomas che hanno battuto in finale Nathan Healey e Igor' Kunicyn 6–3, 7–5.

Teste di serie

  Wesley Moodie /  Fabrice Santoro (quarti di finale)
  Jordan Kerr /  Jim Thomas (campioni)

 Michaël Llodra /  Nicolas Mahut  (ritiro)
 Justin Gimelstob /  Todd Perry (primo turno)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2007
ATP Tour 2007